Вулович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вулович, Весна (1950—2016) — стюардесса, обладательница мирового рекорда высоты для выживших при свободном падении без парашюта.
 Вулович, Родолюб (род. 1955) — югославский сербский певец, автор и исполнитель песен о Югославских войнах.